Roth kan syfta på:

 Roth - ett efternamn, se Roth (efternamn).

Geografi

Antarktis 

 Mount Roth,

Tyskland 

 Roth, Altenkirchen – kommun i Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz, 
 Roth, Rhein-Lahn-Kreis – kommun i Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz, 
 Roth, Rhein-Hunsrück – kommun i Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, 
 Landkreis Roth – Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Roth –  Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Roth, Bad Kreuznach – kommun i Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, 
 Roth an der Our – en kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz 
 Roth bei Prüm – en kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz